Le Psaume 42 peut faire référence :
 au Psaume 42 (41) : psaume 42 selon la numérotation hébraïque, psaume 41 selon la numérotation grecque.
 au Psaume 43 (42) : psaume 43 selon la numérotation hébraïque, psaume 42 selon la numérotation grecque ;
 à une pièce musicale de Mendelssohn : Psaume 42.